Tanzania
Masuguru – circoscrizione della regione di Mtwara
Masuguru – circoscrizione della regione di Tanga